Яков Иванович Тонконогов ( — ) — советский военачальник, генерал-майор (1940 год), участник Первой мировой, Гражданской в России, Гражданской в Испании и Великой Отечественной войн. В 1941 году попал в немецкий плен, после войны вернулся в СССР и продолжил службу. В отставке с 1949 года.

Биография 
Яков Тонконогов родился 15 мая 1897 года в слободе Александровской Воронежской губернии в крестьянской семье. После окончания трёхклассной сельской школы работал батраком.

В 1916 году Тонконогов был призван в царскую армию, в августе этого же года с маршевой ротой убыл на Кавказский фронт, где в составе 15-го стрелкового полка воевал на эрзерумском направлении. В марте — нюне 1917 года находился в госпитале в города Тифлис по болезни (тиф), по излечении был санитаром на военносанитарном поезде союза городов. После Октябрьской революции в ноябре 1917 года бежал из армии и вернулся на родину.

В Гражданскую войну Тонконогов в августе 1918 года был мобилизован в Добровольческую армию генерала А. И. Деникина и направлен в распоряжение воинского начальника города Павловск Воронежской губернии. В конце сентября оттуда он был направлен в 3-й гренадерский полк и через 2-3 недели убыл с ним в район станции Лиски. Здесь он участвовал в наступлении Богучарских полков против частей Красной армии.

10 сентября 1918 года бежал из полка и через три дня влился в 104-й Бобровский пехотный полк Красной армии. В этом полку служил до апреля 1919 года. Участвовал в боях на Юго-Западном и Южном фронтах против деникинских войск в районах Бобров, Павловск, Бутурлиновка, Калач, станиц Казанская, Мигулинская, Кавказская, станций Каменская, Миллерово, Сулин, под Новочеркасском, Ростовом-на-Дону, Армавиром, Пятигорском. 5 апреля 1919 года под хутутором Брехов при подавлении восстания в Донской области (станицы Мигулинская, Вешенская, Казанская) был ранен и до июня находился в госпитале. По выздоровлении вернулся в полк, который в это время входил в состав 3-й Богучарской бригады 40-й Богучарской стрелковой дивизии. В его составе участвовал в боях с войсками генерала П. Н. Врангеля под Юзовкой, Мариуполем, Мелитополем. С ноября 1920 года с полком боролся с вооружёнными формированиями Н. И. Махно в районе Гуляй-Поле.

В декабре 1920 года был зачислен курсантом на 83-и Славянские командные пехотные курсы. По их окончании в сентябре 1929 года назначен в 45-ю стрелковую дивизию УВО в город Киев, где проходил службу командиром отделения дивизионной школы, помощником командира и командиром пулемётного взвода. В сентябре 1924 года назначен в 133-й стрелковый полк этой же дивизии, здесь он занимал должности командира пулемётного взвода, врид командира стрелкового батальона, командира пулемётной роты. С апреля 1928 года командовал учебной пулемётной ротой в 22-м отдельном зенитно-пулемётном батальоне в Киеве. В июне — июле 1928 года находился на зенитных артиллерийских курсах в г. Севастополь, в том же году сдал экстерном экзамен за нормальную пехотную школу при Киевской объединенной военной школе командиров им. С. С. Каменева. С ноября 1929 по февраль 1930 года проходил подготовку на курсах «Выстрел» (пулемётное отделение), по окончании вернулся в полк и проходил службу в должностях командира-политрука роты, врид помощника командира батальона по хозяйственной части и начальника команды одногодичников, помощника командира батальона по строевой части. С ноября 1931 года командовал отдельным пулемётным батальоном в укреплённом районе (УНР-52).

В марте 1933 года был назначен командиром учебного батальона 72-го стрелкового полка 24-й Самаро-Ульяновской железной стрелковой дивизии. С января по ноябрь 1935 года находился на разведывательных курсах при IV управлении РККА, по возвращении назначен командиром отдельного разведывательного батальона этой же дивизии.

С июня 1937 года находился в правительственной командировке, участвовал в национально-революционной войне в Испании. За боевые отличия он был награждён орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу».

По возвращении в СССР в августе 1939 года полковник Тонконогов был назначен командиром 141-й стрелковой дивизии, формировал её в городе Славянск. Затем дивизия была передислоцирована в КОВО в город Шепетовка. Участвовал с ней в походах Красной армии в Западную Украину (сентябрь — октябрь 1939 года), в Северную Буковину и Бессарабию (июнь — июль 1940 года).

С началом Великой Отечественной войны 141-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Тонконогова в составе 37-го стрелкового корпуса 6-й армии Юго-Западного фронта участвовала в приграничном сражении (северо-западнее города Львов), затем в Киевской оборонительной операции. В начале августа её части оказались в окружении. При прорыве в составе частей 6-й армии 9 августа 1941 года в районе Подвысокое — Первомайск генерал-майор Тонконогов, будучи тяжело больным и контуженным, попал в плен.

До февраля 1943 года содержался в лагерях военнопленных в Замостье и Хаммельсбурге, затем Нюрнбергской тюрьме. Затем он был переправлен в концлагерь Флессенбург и работал в каменоломнях. В июне 1944 года переведён в концлагерь Дахау, где 1 мая 1945 года был освобождён американскими войсками.

После войны с 10 мая по 31 декабря 1945 года проходил государственную проверку в Москве, затем был восстановлен в кадрах РККА. С января по март 1946 года находился на лечении на курорте, после чего направлен на курсы усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии имени Фрунзе. По их окончании в марте 1947 года назначен начальником военной кафедры Саратовского экономического института. 10 февраля 1949 года он был уволен в отставку по болезни. Умер в Киеве 15 мая 1985 года, похоронен на  в Киеве.

К 80-летию начала Великой Отечественной войны 22 июня 2021 года в Пскове прошло торжественное собрание родственников воинов 141 стрелковой дивизии РККА первого формирования. На этой встрече была представлена, изданная при поддержке Губернатора Псковской области М.Ю.Ведерникова и Уполномоченного по правам человека в Псковской области Д.В. Шахова, книга "Два дня Подвысокинской были", автором которой являлся Я.И. Тонконогов. К сожалению, при жизни опубликовать эту книгу не удалось автору из-за военной цензуры Министерства обороны СССР, а стало это возможным благодаря активному сообществу  благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии, возглавляемое координатором Евгением Федорченко, которым удалось восстановить рукопись генерала, перевести её в машинописный текст, а также добавить многие исторические фотографии и документы периода Великой Отечественной войны, в том числе, которые имели ранее гриф секретности. По оценкам ведущих историков Второй мировой войны «В настоящее время это единственные воспоминания уровня командира дивизии, посвященные событиям сражений под г.Умань (в настоящее время Украина). Никто другой из командиров такого ранга или даже выше – командиров корпусов или армии – своих мемуаров не оставил. Поэтому важность данного исторического источника трудно переоценить, тем более что живых свидетелей событий лета 1941 г. в настоящее время осталось совсем немного. Издание этой рукописи дополнительная возможность для историков ещё глубже изучить трагические события на фронте и героизм советских воинов в первые месяцы Великой Отечественной войны»().

Награды 
 три ордена Красного Знамени (02.03.1938, 1946, 1949),
 медаль «За отвагу» (22.02.1939),
 орден Ленина (1946),
 орден Красной Звезды (28.10.1967),
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985).

Сочинения 
 Воспоминания Я. И. Тонконогова. // Военно-исторический архив. — 2012. — № 8. — С.48—54.
 "Два дня Подвысокинской были" Я.И. Тонконогов // Псковское возрождение -2021.

Примечания

Литература 
 
 

Преподаватели Саратовского социально-экономического института
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники гражданской войны в Испании
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники Бессарабского похода Красной армии (1940) 
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Высшие советские офицеры, попавшие в плен во время Великой Отечественной войны